Котиха — топоним:

Россия 
 Котиха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Котиха — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Котиха — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Мексика 
 Котиха () — муниципалитет в мексиканском штате Мичоакан.
 Котиха-де-ла-Пас () — город в Мексике, штат Мичоакан, административный центр вышеназванного муниципалитета.

Другие значения слова 
 Котиха — мексиканский твердый сыр.
 Котиха — шуточный разговорный синоним к слову "кошка" (естественно, имеется в виду самка данного животного).